Охти́рський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Охтирка Сумської області.

 Охтирський провулок — провулок у місті Київ.
 Охтирський провулок — провулок у місті Куп'янськ Харківської області.

Провулки